Ахматовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Молоковском районе Тверской области.

Административный центр — село Ахматово.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Ахматовского, Введенского и Покровского сельских округов.

Законом Тверской области от 17 декабря 2015 года № 120-ЗО, были преобразованы, путём их объединения, Ахматовское, Обросовское и Черкасовское сельские поселения — в Обросовское сельское поселение.

Глава администрации — Орлов Виктор Николаевич, председатель Совета депутатов — Юлыев Владимир Бабакулович.

Географические данные 
 Общая площадь: 349,9 км²
 Нахождение: западная часть Молоковского района
 Граничит:
 на севере — с Сандовским районом, Большемалинское СП и Старосандовское СП
 на востоке — с Молоковским СП
 на юго-востоке — с Обросовским СП
 на юго-западе — с Бежецким районом, Поречьевское СП
 на западе — с Максатихинским районом, Буденовское СП

Основные реки — Мелеча, Ужень.

Экономика 
Основные сельхозпредприятия — колхозы «Прогресс», «За Мир», «Заря», «Дружба», «Волна» и СПК «Россия».

Население 
На 01.01.2008 — 723 человек.
Национальный состав: русские, карелы.

Населённые пункты 
В состав поселения входили 43 населённых пункта.

Бывшие населённые пункты 
 Бережки
 Иваньково
 Кленовик
 Скорлотна
 Сошниково
 Троицкое
 Чупрово

История 
В XIX — начале XX века большинство деревень поселения относились к Чистинской волости Весьегонского уезда. Южная часть поселения (за рекой Ужень) входила в Бежецкий уезд.

Примечания 

Муниципальные образования Молоковского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году